María Ángeles González-Sinde Reig (1965-), scénariste et femme politique espagnole ;
 María González Veracruz (1979-), femme politique espagnole ;
 María Guadalupe González Romero (1989-), athlète mexicaine.